Омеляновка — название населённых пунктов на Украине:

 Омеляновка — село в Малинском районе Житомирской области.
 Омеляновка — село в Полесском районе Киевской области.
 Омеляновка — село в Красноокнянском районе Одесской области.